NGC 5027 (другие обозначения — UGC 8297, MCG 1-34-10, ZWG 44.28, NPM1G +06.0375, IRAS13108+0619, PGC 45936) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5027
Дева (созвездие)